Acaprazine (DCI) é uma droga ansiolítica e "adrenolítica" do grupo fenilpiperazina que nunca terá sido comercializada.

Ver também
 Enpiprazole
 Lorpiprazole
 Mepiprazole
 Tolpiprazole

Piperazinas
Amidas
Organoclorados